Zjerdevo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Zjerdevo (district Fatezjski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zjerdevo (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Zjerdevo (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Zjerdevo (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir